Sejersted est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Francis Sejersted (1936-2015), historien norvégien et président du Comité Nobel norvégien ;
 Lotte Smiseth Sejersted (1991-), skieuse alpine norvégienne.